Villamanrique de Tajo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Villamanrique de Tajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villamanrique de Tajo är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Villamanrique de Tajo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Villamanrique de Tajo. Runt Villamanrique de Tajo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Cruz de la Zarza,  km söder om Villamanrique de Tajo. Trakten runt Villamanrique de Tajo består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid